Fotbollsallsvenskan 1953/1954 vanns av Gais.

Höstsäsongen spelades 2 augusti-1 november 1953 och vårsäsongen spelades 11 april-30 maj 1954.

Tabeller

Poängtabell
 
Sandvikens IF, Jönköpings Södra och IF Elfsborg flyttades ner till division 2.

Resultattabell

Skytteligan 
 21 mål: Karl-Alfred Jacobsson, Gais

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 38 488: AIK–Djurgårdens IF 0–0, Råsunda den 14 maj 1954
 34 986: AIK–IFK Norrköping 5–1, Råsunda den 27 maj 1954
 30 615: Gais–IFK Göteborg 1–1, Ullevi den 14 maj 1954

Svenska mästarna 
Gais spelare i allsvenskan 1953/54:

 Leif Forsberg (22 matcher, 5 mål)
 Karl-Alfred Jacobsson (22 matcher, 21 mål)
 Rune Jingård (22 matcher)
 Bertil "Jompa" Andersson (21 matcher, 9 mål)
 Ingemar "Ögat" Eriksson (21 matcher)
 Frank "Sanny" Jacobsson (21 matcher, 7 mål)
 Bertil Sernros (21 matcher, 1 mål)
 Stig Björkman (20 matcher)
 Hasse Olsson (16 matcher, 2 mål)
 Stig Andersson (13 matcher)
 Curt "Töta" Thorstensson (13 matcher)
 Leif Andersson (9 matcher)
 Arne Lund (9 matcher)
 Knut Almkvist (6 matcher, 1 mål)
 Sixten Nilsson (2 matcher)
 Rolf Almkvist (1 match)
 Nils Blomén (1 match)
 Folke Fredriksson (1 match)
 Leif Skoglund (1 match)

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1953
Fotboll i Sverige 1954
1953/1954
Fotbollssäsongen 1953/1954